Labelle (trio), een Amerikaanse trio uit de jaren 70
 Labelle (album), een muziekalbum uit 1971 van de groep Labelle
 Labelle (Florida), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Florida
 Labelle (Texas), een gemeentevrij gebied (unincorporated area) in de Amerikaanse staat Texas
 Labelle (Nova Scotia), een plaats in de Canadese provincie Nova Scotia
 Labelle (Quebec), een plaats in de Canadese provincie Quebec
 Patti LaBelle, een Amerikaans soulzangeres

Zie ook
 La Belle (doorverwijspagina)